A Bwin Interactive Entertainment AG, anteriormente denominada betandwin, é uma empresa de jogo online sedeada na Áustria. O bwin Group tem mais de 20 milhões de utilizadores registados em mais de 25 mercados-chave. Numa série de diferentes plataformas, o Grupo oferece apostas desportivas, póquer, jogos de casino, soft games e e skill games, além de streams áudio e vídeo de eventos desportivos de topo como o Campeonato Espanhol de Futebol. A holding bwin Interactive Entertainment AG está cotada no Austrian Trade Index da Bolsa de Viena desde Março de 2000 e, enquanto casa-mãe, disponibiliza diversos serviços – desenvolvimento de software, marketing, comunicação, recursos humanos e finanças – às suas subsidiárias e empresas associadas. O negócio operacional do bwin Group é posto em prática pelas subsidiárias e empresas associadas com base em licenças (por exemplo, na Alemanha, em Itália, em França e em Gibraltar). Os centros de competência do Grupo estão localizados em Viena, Estocolmo e Gibraltar.

História
A bwin – conhecida como betandwin desde a sua fundação até 2006 – começou a sua actividade com 12 empregados em 1997. A empresa lançou o seu primeiro site de jogo online apenas um ano depois da fundação, tendo-se focado no crescimento do mercado das apostas desportivas. Uma das evoluções mais importantes na história da empresa foi o lançamento do produto de apostas desportivas ao vivo, desenvolvido internamente, disponibilizando aos jogadores apostas em eventos desportivos enquanto o evento decorre. A oferta pública inicial na bolsa de valores austríaca decorreu em março de 2000. Em Junho de 2001, a betandwin adquiriu a Simon Bold (Gibraltar), que é actualmente conhecida como bwin International Ltd., mudando essencialmente as suas operações para Gibraltar. A mudança foi feita no sentido de acompanhar algumas das principais empresas rivais para a região. Em dezembro de 2001, a betandwin estava preparada para entrar no mercado dos jogos de casino online e fê-lo lançando a sua primeira plataforma de jogos de casino. Dois anos depois, em julho de 2003, a betandwin lançou uma plataforma de soft games conhecida como Balls of Fire. Em novembro de 2004, a betandwin lançou o seu produto de póquer multijogador. O grupo adquiriu a betoto.com para expandir a sua presença no mercado grego em junho de 2005. Em dezembro do mesmo ano, a bwin comprou também a Ongame e-Solutions AB. A aquisição foi consistente com a estratégia do grupo de se expandir para o mercado do póquer. Depois do takeover, a Ongame e-Solutions mudou o nome para bwin Games. Ainda em 2005, a betandwin adquiriu os direitos de transmissão globais do Campeonato Alemão de Futebol. Em agosto de 2006, a betandwin lançou a nova marca bwin. A decisão foi tomada depois de se perceber que a marca betandwin, que era descrita como “descritiva e funcional”, já não se adequava à vasta oferta de entretenimento da empresa, que incluía apostas desportivas, póquer, soft games e jogos de casino. Em 2007, a bwin começou a disponibilizar vídeo em streaming ao vivo de grandes eventos desportivos. Em setembro de 2009, a bwin anunciou outra aquisição muito importante – desta feita, foi o site de jogo online mais antigo de Itália, o Gioco Digitale. A aquisição de 100% da empresa permitiu à bwin entrar no mercado italiano de póquer, que tem tido um grande crescimento nos últimos anos.

Produtos

Apostas desportivas
As apostas desportivas são o core business da bwin. Actualmente, a gama de produtos de apostas desportivas inclui mais de 90 desportos diferentes; a principal área de interesse dos clientes é o futebol. Outros desportos incluem todos os jogos com bola populares, desportos dos Estados Unidos e os principais desportos de Inverno e motorizados, desde a Fórmula 1 ao MotoGP. Modalidades menos populares como hóquei em patins, futsal e dardos também marcam presença na oferta habitual da bwin. Mas esta oferta não se limita ao desporto. A empresa disponibiliza apostas para uma série de eventos não relacionados com desporto. Política e entretenimento são algumas das áreas mais comuns, com eventos como os Oscars ou o Festival Eurovisão da Canção em destaque.

Pôquer
No bwin Poker são oferecidos os seguintes tipos de jogos: Texas Hold’em, Omaha, Omaha Hi/Lo, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi/Lo e Five Card Draw. Em termos de stakes, os utilizadores podem escolher entre mesas Fixed Limit, Pot Limit ou No Limit. Uma versão com “dinheiro a fingir” dos jogos também está disponível para os utilizadores experimentarem gratuitamente. O bwin Poker tanto oferece torneios previamente agendados como Sit & Go. Os torneios Sit & Go começam assim que a mesa fica totalmente ocupada. Os torneios previamente agendados começam a uma determinada hora e permitem um maior número de participantes e prémios mais elevados. O bwin Poker pode ser jogado utiilizando aplicações para Windows, plataforma Java ou mobile. O cliente Windows oferece um extenso conjunto de funcionalidades como estatísticas e uma função mini-table. O cliente Java pode ser utilizado para jogar póquer em computadores com Windows, Mac OS e Linux. O cliente mobile permite aos clientes jogarem nos seus telemóveis.

Jogos de cassino
A bwin oferece aos seus clientes mais de 80 jogos, desde clássicos como a roleta ou o blackjack até às slot machines e aos torneios de cassino. O casino tem uma longa tradição na bwin: em 2001, foi o segundo produto lançado, a seguir às apostas desportivas.

Soft games
A bwin oferece mais de 60 jogos divididos entre as categorias de Fortune Games, Skill Games, Mini Games e “ParaDice”, bem como Backgammon. Este é o grupo de produtos com mais potencial para inovação e expansão para a empresa.

Estatutos legais
O enquadramento legal global para o jogo online é uma mistura complexa de leis e regulamentos e a situação da bwin varia portanto consoante o país em causa. De há vários anos para cá, o Reino Unido e Itália têm sido exemplos de países que regularam os seus mercados de jogo online com vantagens para todos os envolvidos. Recentemente, Itália alargou as suas licenças de jogo online para incluir torneios de póquer e, já em 2010, em França o mercado foi regulado e aberto aos operadores online. Países como Espanha e Dinamarca também já anunciaram a intenção de dar acesso aos mercados a operadores privados sob controlo e condições rigorosos. Outros países, por outro lado, ainda mantêm uma política de manutenção de um monopólio estatal para o jogo online, ou mesmo uma interdição total. Medidas proteccionistas como estas resultam numa considerável incerteza legal, vários casos em tribunal e num florescente mercado negro na Internet. Na ausência de controlo governamental e standards uniformes, o consumidor é não raras vezes exposto a produtos duvidosos e não abrangidos por qualquer regulamento.

Patrocínios 
O patrocínio a desportos e eventos tem sido sempre um aspecto fundamental da filosofia da bwin. A empresa patrocinou o maior campeão europeu Real Madrid, sendo que também já patrocinaram o Bayern Munique e AC Milan. Em Portugal, patrocinou a Primeira Liga entre 2005 e 2008, anos em que a liga teve os nomes Liga betandwin (2005/2006) e bwin LIGA (entre 2006 e 2008). Foram celebrados pela empresa outros contratos de patrocínio relativos a outros desportos, tal como o Campeonato Mundial de MotoGP, a equipa Green Dragon em 2008-2009, a Volvo Ocean Race, a FIBA, o Kite Surf Pro Tour em Tarifa (Espanha), bem como variados eventos desportivos de topo a nível internacional e local. Além disto, a bwin organiza diversos eventos de póquer tanto online como offline. Entre os torneios online, destacam-se o ChampionChip, The Grand, Big Bounty, The Big Deal e o 100,000 US Dollar Freeroll. Entre os offline, encontram-se o World Series of Poker (WSOP), o Aussie Millions e outros eventos do World Poker Tour, bem como a PokerIsland e o Magic Moments of Poker. Além disto, a bwin é também patrocinadora exclusiva da etapa de Veneza do World Poker Tour.

Jogo responsável
Na bwin, um departamento de Responsabilidade Social garante que os produtos são desenhados de forma a garantir a protecção de menores, protecção contra a manipulação de apostas e a prevenção do vício do jogo, aspectos-chave na filosofia de responsabilidade social da empresa. A bwin dá apoio a pesquisa neste campo num projecto conjunto com a Harvard Medical School. A empresa é co-fundadora da EGBA (European Gaming and Betting Association), através da qual luta por um mercado de jogo online regulado com competição justa. Como fundadora e membro da ESSA (European Sports Security Association), a bwin faz campanha contra a manipulação e fraude no desporto e nas apostas.

A bwin em Portugal
A bwin ganhou notoriedade em Portugal em 2005, ano em que foi anunciada como principal patrocinadora, com a mudança de nome para bwin, a Liga passou a denominar-se bwin LIGA, nome que manteria até ao final da época 2007/2008. 

Em 2021, a bwin volta ao mercado Português ao comprar a Bet.pt por 60 milhões de euros. No mesmo ano, torna-se patrocinador da Liga Portugal a iniciar a parceria na época de 2021/22 até 2025/26.

Ligações externas 
 Informações sobre a Bwin 
Bwin revisão 2021

Empresas da Áustria
Empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres